Translació (geometria), en geometria, moviment de cada punt una distància constant en una direcció donada.
 Translació (biologia), en biologia molecular i genètica tercer estadi de la biosíntesi proteica.
 Translació (física), en física, moviment que canvia la posició d'un objecte.
 Translació de la Terra, en astrofísica, moviment de la Terra al voltant del Sol.
 Translació transversal de pesos, en mecànica, una de les tres translacions de pesos.